Ланса () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ланса, Дамиан (род. 1982) — эквадорский футболист, вратарь, выступавший за различные эквадорские клубы.
 Ланса, Овидио (род. 1989) — гондурасский футболист, нападающий гондурасского клуба «Хутикальпа» и сборной Гондураса.
 Ланса Флорес, Маргарито (1938—1962) — кубинский антикоммунистический повстанец.
Ланса, Кобрадио (1926-1983) - колумбийский певец, активный общественный деятель.

См. также